The Definition of X: The Pick of the Litter — сборник лучших хитов рэпера DMX, выпущенный в июне 2007 года в США.

Дебютировал на 20-й строчке чарте Billboard 200, в первую неделю было продано 35 000 копий. К 11 июля 2007 года было продано 65 826 копий в США. Альбом содержит песни из первых пяти альбомов DMX, из It’s Dark and Hell Is Hot, Flesh of My Flesh, Blood of My Blood, ...And Then There Was X, The Great Depression и Grand Champ.

Список композиций 

Примечание: В чистой версии трек «What These Bitches Want», обозначен как «What You Want».

Примечания 

Сборники 2007 года
Альбомы DMX
Сборники на английском языке
Альбомы, спродюсированные Swizz Beatz
Альбомы Ruff Ryders Entertainment